Estratégio (sofista) - filósofo romano do 
 Estratégio de Cesareia - filósofo romano do 
 Estratégio (presidente) - oficial romano do 
 Estratégio (palatino) - oficial romano do 
 Estratégio (governador) - governador romano do 
 Estratégio Apião (cônsul) - cônsul bizantino do